Sabrina the Teenage Witch (stripserie), een stripserie van Archie Comics.
Sabrina the Teenage Witch (film), een televisiefilm gebaseerd op deze strip
Sabrina, the Teenage Witch (televisieserie), een sitcomserie gebaseerd op deze strip.
Sabrina, the Teenage Witch (album), een soundtrackalbum van de sitcomserie.
Chilling Adventures of Sabrina, een televisieserie uit 2018 gebeerd op de gelijknamige stripserie van Archie Comics